Lioret ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Lioret (1848–1938), französischer Uhrmacher und Erfinder
 Philippe Lioret (* 1955), französischer Drehbuchautor und Regisseur